Georges Groussard (1891-1980), plus connu sous le nom de colonel Groussard, vichysto-résistant français.
 Georges Groussard (1937-), cycliste français.
 Joseph Groussard (1934-), cycliste français.
 Serge Groussard (1921-2016), homme de lettres et journaliste français

Homonymie de patronyme